Миротворец е човек или организация, стремящи се към изглаждане на противоречията, сдобряване и установяване на мир между две или повече враждуващи страни.

Думата миротворец в основната си форма, както и в производните ѝ форми, може да се отнася и за някое от следните неща:
 Миротворецът, екшън-филм от 1997 с участието на Джордж Клуни и Никол Кидман. Оригинално заглавие The Peacemaker
 Миротворец, научно-фантастичен филм от 1990. Оригинално заглавие Peacemaker
 Миротворецът, уестърн-филм от 1956. Оригинално заглавие The Peacemaker
 Миротворци, телевизионен сериал с участието на Том Беренгер. Оригинално заглавие Peacemakers
 Миротворец, заглавие на книжка с комикси от DC Comics
 Миротворец, заглавие на видео игра
 Миротворецът, името на един от легендарните основатели на Ирокезката конфедерация.